Xbox, es una marca comercial de videojuegos creada por Microsoft, que puede referirse a:

Videoconsolas
 Xbox, una videoconsola de Microsoft que fue lanzada en 2001.
 Xbox 360, una videoconsola de 2005 y sucesora de Xbox.
 Xbox One, una videoconsola de 2013 y sucesora de Xbox 360.
 Xbox One X,  una videoconsola de 2017, la revisión de gama alta de Xbox One.
Xbox Series X y Series S, videoconsolas de 2020 y sucesoras de Xbox One.

Véase también
 Xbox Game Studios, división de Microsoft Corporation, que desarrolla y publica videojuegos.
 Xbox Network, servicio de videojuegos en línea usado por Xbox, Windows y teléfonos.
 Xbox Game Pass
 Official Xbox Magazine